Му-му — звукоподражание мычания коровы. Также может означать:

 Муму — рассказ И. С. Тургенева.
 
 «Муму» — спектакль Малого драматического театра.

Другое 
 «Му-му» — название вида конфет из уваренного сгущённого молока.
 «Му-му» — сеть ресторанов.
 «Му-му» — песня (музыка М. Валоваца с использованием мелодии песни В. Даниловского «Może kiedyś innym razem»; слова Д’Актиля), исполнявшаяся Л. Утёсовым.
 «Му-Му» — музыкальный альбом группы Тайм-Аут.

См. также 
  — китайский климатолог, академик Китайской академии наук.
 Муму-штрассе — сленговое название Коровинского шоссе в Москве.
 Муу-муу — одежда гавайского происхождения свободного покроя, свисающая с плеч.

Примечания